Шотландский Премьер Дивизион 1978/1979 () — 82-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 12 августа 1978 года и закончился 31 мая 1979 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1978/1979
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1978 году
Спорт в Шотландии в 1979 году